De FA Cup 1997–1998 was de 117de editie van de oudste voetbalbekercompetitie ter wereld, de Engelse FA Cup. Aan het toernooi deden 563 clubteams mee. De eerste ronde begon op 14 november 1997 en het toernooi eindigde op zaterdag 16 mei 1998 met de finale in het (oude) Wembley Stadium in Londen, Engeland onder leiding van scheidsrechter Paul Durkin. De beker ging voor de zevende keer in de clubgeschiedenis naar Arsenal, dat Newcastle United in de eindstrijd met 2–0 versloeg door een goals van Marc Overmars en Nicolas Anelka.

Schema

Finale

Zie ook
 Finale League Cup 1998
 Football League Cup 1997/98
 Engels voetbalkampioenschap 1997/98

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 1997/98